«Умница Уилл Хантинг» () — американский фильм режиссёра Гаса Ван Сента, снятый в 1997 году. Фильм посвящён памяти Аллена Гинзберга и Уильяма Берроуза. Фильм входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDB.

Сюжет 
Уилл Хантинг (Мэтт Деймон) — человек с феноменальными врождёнными способностями, позволяющими ему делать открытия в новейших областях математики, и великолепной эйдетической памятью, при помощи которой ему с лёгкостью удаётся накапливать энциклопедические знания. Но сам носитель этих дарований мало придаёт им значения: так, работает он простым уборщиком в Массачусетском технологическом институте, а живёт один, в скудно обставленном доме, в захудалых окрестностях южного района Бостона. Будучи парнем, не получившим хорошего воспитания, он подсознательно обвиняет себя в своём неблагополучном жизненном старте и превращает эту скрытую ненависть к себе в форму самосаботажа, как на своём профессиональном поприще, так и в эмоциональном плане.

Когда у студентов начинаются занятия в институте, уже на первой неделе семестра Уилл мимоходом решает трудную проблему уровня дипломированного специалиста, относящуюся к области алгебраической теории графов: так получилось, что эту задачу оставляет в вестибюле на классной доске в качестве вызова своим студентам профессор Джеральд Ламбо (Стеллан Скарсгард), лауреат Филдсовской премии, выдающийся знаток комбинаторики, в надежде, что кто-то из студентов смог бы найти решение к концу семестра. Когда же решение было указано быстро и анонимно, Ламбо объявляет намного более трудную задачу — ту, решение которой у него с коллегами заняло более двух лет. Когда Ламбо случайно сталкивается с простым уборщиком, пишущим на этой доске мелом, то он в негодовании выгоняет его. Но когда Ламбо возвращается к доске, то застывает в изумлении: на доске написан правильный ответ. Тогда профессор намеревается найти Уилла во что бы то ни стало.

Тем временем Уиллу удаётся отомстить хулиганистому парню по имени Кармин Скарпалиа, который, как помнится Уиллу, постоянно избивал его в детском саду. По ходу драки от Уилла достаётся и полицейскому, и теперь Уиллу грозит тюремное заключение. Вполне осознавая огромный потенциал Уилла, Ламбо отправляется в суд и даёт Уиллу возможность избежать заключения следующим образом: профессор предлагает Уиллу сотрудничать с ним при соблюдении двух условий: под личным наблюдением Ламбо он будет теперь изучать те области математики, на которые укажет профессор, и — это второе условие — будет раз в неделю посещать сеансы психотерапии. Хотя Уилл не считает себя нуждающимся в помощи психотерапевта, он принимает условия профессора, чтобы избежать тюрьмы.

Первые пять психологов, которых давал ему профессор Ламбо, были вынуждены отказаться от своей деятельности, поскольку Уилл всячески глумился над ними и относился к ним с нескрываемым презрением. В отчаянии Ламбо обращается, наконец, к своему старому другу и однокашнику по Массачусетскому технологическому институту — Шону Мэгуайру (Робин Уильямс), который, как оказывается, вырос примерно в том же районе, что и Уилл. Шон отличается от своих коллег-психологов тем, что даёт отпор Уиллу и, в конечном счёте, оказывается способным обнажить его саркастические враждебные защитные механизмы. Уилла особенно поражает рассказ Шона о том, как он пренебрёг своим билетом на знаменитую шестую игру команды «Ред Сокс» Мирового первенства в 1975 году, чтобы встретиться и посидеть в баре с незнакомкой, которая позже стала его женой. Этот рассказ подталкивает Уилла к тому, чтобы попытаться установить более тесные отношения со Скайлар (Минни Драйвер), молоденькой англичанкой, которую он раньше встречал в баре возле Гарвардского университета и которая явно симпатизировала ему.

Однако отношения по типу «врач-пациент» между Шоном и Уиллом оказались болезненными и для самого врача, и тем самым как бы вышли за рамки «игры в одни ворота»: острый ум Уилла и его наблюдательность заставляют Шона проделать трудную внутреннюю работу по выработке объективного взгляда на свою собственную жизнь. До этой встречи с Уиллом Шону не удавалось совладать со скорбью и депрессией, связанной с наступившей в результате заболевания раком преждевременной смертью его горячо любимой жены за два года до этого.

Тем временем Ламбо так настойчиво подталкивает Уилла к сотрудничеству, что Уилл в конечном счёте отказывается пойти на собеседование при приёме на работу, которое Ламбо устраивает ему. Уилл заходит в комнату случайно в то время, как Ламбо и Шон неистово спорят о будущем подопечного.

Скайлар собирается учиться в  Стэнфордского университета и в связи с этим просит, чтобы Уилл ехал с ней в Калифорнию. При мысли об отъезде у Уилла начинается паника. Когда же Скайлар выражает своё окончательное сочувствие к Уиллу, в том числе принимает целиком его таким, как он есть, включая и его реальное прошлое (а не такое, какое он пытался выдумать ради неё, чтобы выглядеть получше), с Уиллом начинается истерика, и он в ярости выбегает из общежития. Он порывает также и с работой, которую проделывал ранее для Ламбо в качестве «шутки». Ламбо просит Уилла не уничтожать свои труды, но Уилл уходит.

Шон обнаруживает, что Уилл настолько искусен в предупреждении будущих неудач в своих межличностных отношениях, настолько способен просчитать их, что он или позволяет их свести на нет, или преднамеренно увиливает, чтобы таким образом избежать риска эмоциональной боли. Когда же Уилл отказывается дать ему честный ответ на вопрос о том, что он хочет делать дальше со своей жизнью, Шон показывает ему на дверь. Уилл признаётся своему лучшему другу Чакки (Бен Аффлек), что он хочет быть чернорабочим всю оставшуюся часть своей жизни. Но Чакки возмущается тем, как его друг обходится со своим талантом: он обвиняет Уилла в том, что тот собирается растратить впустую весь свой потенциал. Чакки говорит, что его самая большая мечта состоит в том, чтобы постучать однажды утром в дверь Уилла и обнаружить, что его там нет.

Уилл приходит ещё раз на сеанс психотерапии, и тут они с Шоном обнаруживают, что оба оказались когда-то жертвами жестокого обращения в детском возрасте. В конце концов, после большого труда по вхождению в саморефлексию, Уилл решает прекратить быть жертвой своих собственных внутренних демонов и полностью взять ответственность за свою жизнь в собственные руки, какой бы эта жизнь ни была.

В финале Чакки, как обычно, заходит по пути на работу за Уиллом, но его там нет. Тот, оставив записку для Шона, уехал в Калифорнию к Скайлар.

В ролях 
 Мэтт Деймон — Уилл Хантинг
 Робин Уильямс — Шон Мэгуайр
 Стеллан Скарсгард — Джеральд Ламбо
 Бен Аффлек — Чакки Сэлливан
 Минни Драйвер — Скайлар
 Кейси Аффлек — Морган О’Мэйли
 Коул Хаузер — Билли Мак-Брайд
 Джон Майтон — Том

Награды и номинации

Награды 
 1998 — Премия «Оскар»
 Лучший актёр второго плана — Робин Уильямс
 Лучший оригинальный сценарий — Мэтт Деймон и Бен Аффлек
 1998 — Берлинский кинофестиваль
 Серебряный медведь за выдающийся единоличный вклад — Мэтт Деймон
 1998 — Премия European Film Awards
 Выдающийся европейский вклад в мировое кино — Стеллан Скарсгард
 1998 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший сценарий художественного фильма — Мэтт Деймон и Бен Аффлек
 1997 — Премия National Board of Review
 Особый вклад в кинематограф — Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Номинации 
 1998 — Премия «Оскар»
 Лучший фильм года — Лоуренс Бендер
 Лучшая мужская роль — Мэтт Деймон
 Лучшая женская роль второго плана — Минни Драйвер
 Лучшая режиссура — Гас Ван Сент
 Лучшая песня — Эллиотт Смит (за песню «Miss Misery»)
 Лучшая музыка — Дэнни Эльфман
 Лучший монтаж — Пьетро Скалия
 1998 — Берлинский кинофестиваль
 «Золотой медведь» — Гас Ван Сент
 1998 — «Золотой глобус»
 Лучший фильм (драма)
 Лучший драматический актёр — Мэтт Деймон
 Лучший актёр второго плана — Робин Уильямс
 1998 — Премия Гильдии режиссёров Америки
 Выдающийся режиссёрский вклад — Гас Ван Сент
 1998 — Премия Гильдии сценаристов Америки
 Лучший оригинальный сценарий — Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Отзывы 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 98 % на основании 81 критического отзыва со средней оценкой 8 из 10. На сайте Metacritic рейтинг фильма составляет 70 из 100 на основании 28 отзывов.

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Бостоне
Фильмы о врачах
Фильмы США 1997 года
Фильмы Miramax Films
Независимые фильмы США